Шалухин — фамилия; имеет женскую форму Шалухина.
 Шалухин, Андрей Станиславович (более известен как Джэ; род. 1978) — российский рэпер.
 Шалухин, Станислав Петрович (1952—2002) — российский поэт, музыкант, журналист, переводчик, член Союза писателей Башкирии.